Towarischtsch (fälschlicherweise im Deutschen auch oft als „Towarisch“ oder „Towaritsch“ transkribiert) ist:

 das russische Wort für Genosse (russisch: товарищ), aber auch für Kamerad, Kollege verwendet
 der ehemalige Name eines Segelschulschiffs, siehe Gorch Fock (Schiff, 1933).

Tovarishch (englische Transkription) steht für:

 (2787) Tovarishch, einen Asteroiden des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Towarisch